IBC est un sigle signifiant :
 Intermediate Bulk Container (en français, grand récipient pour vrac), un conteneur qui permet de stocker des produits liquides ou en poudre ;
 inspection basée sur la criticité ;
 , un salon néerlandais destiné aux professionnels du divertissement et de la communication ;
 Studios IBC (où IBC signifie International Broadcasting Company),  des studios d'enregistrement de Londres en Angleterre ;
 code IBC (où IBC signifie International Bulk Chemical), le code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac
 Ice Bucket Challenge